Фёдор Михайлович Федотов (род. , Иерусалим, Израиль) — российский актёр театра и кино, наиболее известен по главной роли в исторической драме режиссёра Михаила Локшина «Серебряные коньки».

Биография 
Фёдор Федотов родился 12 июля 1995 года в Иерусалиме.
Отец — Михаил Васильевич Федотов, хирург и писатель.
Мать — Евгения Эдуардовна Тропп, театральный критик, декан театроведческого факультета РГИСИ.
В 1998 году семья переехала в Санкт-Петербург.

С детства Фёдор серьёзно занимался спортом. В три года отец поставил его на коньки, а потом записал в хоккейный клуб «Спартак», откуда в подростковом возрасте Фёдор перешёл в клуб «Смена», где стал капитаном и победителем городских, российских и международных соревнований.
Мать часто водила мальчика в театр и знакомила с миром искусства, но в театральный кружок он не ходил. Любимыми спектаклями Фёдора были «Все мыши любят сыр» и «Остров сокровищ» Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева.

Юноша думал о спортивной карьере, но судьба привела его в театральный мир. Профессиональным актёрским навыкам Федотов обучался в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в мастерской профессора Грачёвой Ларисы Вячеславовны, ученицы Георгия Товстоногова.

Курс Фёдора Федотова был прикреплён к Театру юных зрителей, где руководителями (кураторами) были Адольф Шапиро и Вениамин Фильштинский.
В 2014 году Федотов впервые вышел на сцену этого театра, чтобы сыграть спектакль Адольфа Шапиро «Вино из одуванчиков». В 2016 году он окончил творческий вуз с красным дипломом. В том же году поступил в труппу Театра юных зрителей. Исполнял главные роли в спектаклях «Вино из одуванчиков», «Начало» и «Страдания юного Вертера». В «Волшебнике Изумрудного города» юный актёр перевоплощался в неунывающего друга главной героини — пса Тотошку, в спектакле «Зима, когда я вырос» играл роль Пита Звана.

Увлекающийся футболом, Федотов вошёл в команду Актёрского футбольного клуба ТЮЗа им. А. А. Брянцева, созданного в 2010 году и регулярно принимавшего участие в розыгрыше «Кубка Лаврова» среди команд театров Санкт-Петербурга. В сезоне 2015/2016 Фёдор Федотов забил 30 голов за команду, а в сезоне 2018/19 забил 35 голов и вместе с Андреем Слепухиным составил один из лучших атакующих дуэтов театральной лиги.

В 2016 году вместе с однокурсниками Фёдор Федотов выступил одним из создателей и участников Социально-художественного театра, совмещая работу в двух театрах.

В 2017 году Федотов проходил службу в армии, был миномётчиком, потом попал в военный ансамбль песни и пляски. Был командиром отделения.

В конце 2020 года увидели свет две кинокартины с участием Фёдора Федотова. 22 октября на видеосервисе Start вышел сериал режиссера Нурбека Эгена «Шерлок в России», в котором Федотов исполнил роль Антона Свиридова. В декабре 2020 года состоялась премьера мелодрамы Михаила Локшина «Серебряные коньки», в которой актёр перевоплотился в 18-летнего сына фонарщика Матвея.

В 2021 году занял первое место в восьмом сезоне шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2014 года Татьяной Волосожар.

В 2022 году занял второе место в шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где выступал с двукратной чемпионкой мира и европы  Евгенией Медведевой.

Личная жизнь 
3 мая 2021 года Фёдор Федотов женился на своей однокурснице, актрисе и режиссёре Анастасии Сергеевне Грибовой.
В браке родилась:

 дочь — Ульяна Фёдоровна Федотова (10 января 2022 года)

Творчество

Фильмография

Роли в театре

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Актёры России